Il singolare del Paris Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Arnaud Boetsch.

Goran Ivanišević ha battuto in finale Andrij Medvedjev 6–4, 6–2, 7–6(2)

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Paris Open 1993
ATP Tour 1993